Seret – rzeka na Ukrainie i w Rumunii
 Seret – rzeka na Ukrainie, dopływ Dniestru, przepływa przez Tarnopol
 Seret (rum. Siret) – miasto w rumuńskiej Bukowinie